Mustersuche steht für:
 Mustersuche (Kryptologie), klassische Methode zur Entzifferung von Geheimtexten
 Mustervergleich, auch musterbasierte Suche oder Pattern Matching, symbolverarbeitende Verfahren
 String Matching, Algorithmus, um eine Zeichenkette anhand eines vorgegebenen Suchmusters zu finden